Брка може да се односи на:

 Брка, човек који има бркове

 Брка (Брчко), насељено место у саставу дистрикта Брчко, БиХ, 
 Брка (река), десна притока Саве у Босни и Херцеговини 
 Брка (новине) је шаљиви лист, који је излазио у Београду, 1882—1903.